Battaglia di Vienna (11-12 settembre 1683) – battaglia della guerra austro-turca
 Battaglia di Vienna (Virginia) (17 giugno 1861) – episodio della guerra di secessione americana
 Battaglia di Vienna (2-13 aprile 1945) – battaglia offensiva della seconda guerra mondiale